Das Herrendoppel der US Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Jacco Eltingh und Paul Haarhuis. Das Finale bestritten Alex O’Brien und Sandon Stolle gegen Mark Woodforde und Todd Woodbridge, welches die „Woodies“ in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr fünfter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1995